Federico Tontodonati – marciatore italiano
 Giuseppe Tontodonati – poeta italiano
 Mario Tontodonati – calciatore italiano